RFA может означать:
 Радио Свободная Азия 
 Королевская полевая артиллерия 
 Королевский вспомогательный флот 
 Red Faction: Armageddon